Броте́н (, ) — прізвище. Відомі носії:

 Аарон Бротен (; 1960) — колишній американський хокеїст
 Даніель Бротен ( 1982) — норвезький футболіст, фланговий нападник.
 Ейстейн Бротен () — норвезький фристайліст.
 Ерік Меллевольд Бротен (, 1987) — норвезький футболіст, воротар.
 Ніл Бротен (; 1959) — колишній американський хокеїст, центральний нападник.
 Пол Бротен (; 1965) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції правого нападника.
 Сів Бротен Лунде (; 1960) — норвезька біатлоністка, п'ятиразова призерка чемпіонатів світу з біатлону.

Див. також

Норвезькі прізвища